Liste der Baudenkmäler in Menzing steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Obermenzing
 Liste der Baudenkmäler in Untermenzing